Le Xian de Suining (绥宁) est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine ;
 Le Xian de Suining (睢宁) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine ;
 Suining (遂宁) est une ville de la province du Sichuan en Chine.